Pélieu peut désigner :
 Claude Pélieu (1934-2002), poète et plasticien français ;
 Michel Pélieu (1946-), homme politique français.